Ludolf von Collen – matematico e schermidore tedesco
 Nicki Collen – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Phil Collen – chitarrista e compositore britannico
 Pieter Collen – ex calciatore belga, difensore